Benešová ist der Familienname folgender Personen:

 Božena Benešová (1873–1936), tschechische Dichterin, Schriftstellerin
 Hana Benešová (* 1975), tschechische Leichtathletin
 Iveta Benešová (* 1983), tschechische Tennisspielerin
 Marie Benešová (* 1948), tschechische Politikerin (ČSSD)
 Mařík z Benešova, tschechischer Gelehrter
 Martina Benešová (* 1985), tschechische Badmintonspielerin
 Naďa Benešová (1923–2000), tschechische Badmintonspielerin